Ги́дра (134340 III, ранее S/2005 P 1) — один из пяти известных естественных спутников Плутона, один из двух (с Никтой), открытых в июне 2005 года космическим телескопом «Хаббл». Снимки, на основании которых было совершено открытие, были сделаны 15 и 18 мая 2005 года. Спутники на них были впервые обнаружены 15 июня 2005 года. После проведения дополнительных исследований и проверок, 31 октября 2005 года открытие было обнародовано. В 2006 году спутники получили собственные имена.

Гидра находится на круговой орбите радиусом около , расположенной примерно в той же плоскости, что орбиты остальных спутников Плутона. Фактически Гидра обращается не вокруг Плутона, а вокруг общего центра тяжести системы Плутон—Харон. Гидра приблизительно на 20 % ярче, чем её компаньонка, Никта. Ранее предполагались размеры от 52 до 160 километров. В 2015 году в ходе миссии «Новые горизонты» было установлено, что она имеет размеры  километра. Таким образом, среди малых спутников Плутона Гидра является второй по размерам, уступая Никте.

Гидра находится в орбитальном резонансе с Никтой и Стиксом (периоды обращения Стикса, Никты и Гидры относятся как 18:22:33) и близка к резонансу с остальными спутниками Плутона.

Название спутника было объявлено 21 июня 2006 года в циркуляре Международного астрономического союза № 8723. Объект носит имя Лернейской гидры из древнегреческой мифологии — стоглавого чудовища, дочери Тифона и Ехидны. Гидра жила в болоте Лерне в Пелопоннесе и опустошала окружающую местность. Начальные буквы названий новооткрытых спутников Никта и Гидра (N и H) совпадают с инициалами миссии New Horizons («Новые горизонты»).

Деталям поверхности Гидры Международный астрономический союз решил присваивать названия, связанные с именами легендарных змей и драконов.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 IAU Circular No. 8625 — описание открытия
 Background Information Regarding Our Two Newly Discovered Satellites of Pluto — Веб-сайт первооткрывателей
 NASA’s Hubble Reveals Possible New Moons Around Pluto — Пресс-релиз
 Two More Moons Discovered Orbiting Pluto на SPACE.com
 Популярная статья о Плутоне и его спутниках

Спутники Плутона
Астрономические объекты, открытые в 2005 году